

Sigle 
 Kevarzhe Vannielouriezh Vreizh – associazione vessillologica bretone
 Koninklijke Voetbalvereniging – associazione calcistica reale, nella denominazione di squadre sportive belghe e olandesi

Codici 
 kvv – codice ISO 639-3 della lingua kola